Pablo Cuevas era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Arthur De Greef.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Pablo Carreño Busta con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Kei Nishikori (primo turno)
  Dominic Thiem (campione)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (finale)

 Albert Ramos-Viñolas (semifinale)
 David Ferrer (primo turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 João Sousa (primo turno)

Wildcard 

  João Souza (primo turno)
  Casper Ruud (semifinale)

 Janko Tipsarević (primo turno)

Qualificati 

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

 Arthur De Greef (secondo turno)
 Nicolás Kicker (quarti di finale)

Lucky loser 
  Víctor Estrella Burgos (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2017